

Culture et société 
 Galata est une bande dessinée française de Fred Le Berre et Alain Paris (scénario) et Stefano Palumbo (dessin).
 Galata - Museo del mare (en français : « Galata - Musée de la mer ») est un musée consacré au monde maritime, situé dans le port de Gênes (Italie).

Toponyme

Grèce 
 Galatás, un village du dème de La Canée et le district du même nom, en Crète ;

Turquie 
 Galata, un quartier d'Istanbul en Turquie ;
 la tour de Galata, l'ancienne tour de Galata et le pont de Galata sont situés à la périphérie de ce quartier ;
 le Galata, un petit cours d'eau situé en Chersonèse de Thrace (péninsule de Gallipoli), en Turquie.

Voir aussi 
 , nom donné à plusieurs associations liées au quartier de Galata.